El término escuadra puede hacer referencia:

 a una escuadra, un instrumento de medición o trazo que tiene aplicaciones diferentes y por tanto formatos diferentes;
 a una escuadra, un utensilio de dibujo en forma de triángulo rectángulo con los otros dos ángulos a 45°;
 a un juego de escuadras, un conjunto de escuadra y cartabón utilizados como utensilios de dibujo;
 a una escuadra combinada, una herramienta para múltiples propósitos en carpintería y ebanistería;
 a una escuadra de inglete, una herramienta para diseñar biseles a 45°;
 a una escuadra corrediza, un instrumento de medición ajustable usado para determinar y transferir ángulos;
 a una escuadra de comprobación, una herramienta para el trabajo en carpintería o metalistería, usada para marcar y medir una pieza de material;
 a una escuadra rápida, escuadra metálica que reúne las funciones de la escuadra de carpintero y la de comprobación; 
 a una escuadra de carpintero o escuadra de acero, utilizada en distintos trabajos con madera;
 a una escuadra de mecánico o escuadra de ingeniero, empleada en metalistería;
 a una escuadra militar, pequeña unidad militar, de composición variable, según el país;
 a una escuadra naval, formación generalmente ordenada de barcos de guerra y reunida con fines tácticos;
 a una escuadra de moros y cristianos, participantes en los desfiles de las fiestas de moros y cristianos.
 a la escuadra, uno de los símbolos de la francmasonería.

En los deportes
Como calco semántico o falso amigo, proveniente probablemente del inglés squad o del italiano squadra, a la escuadra, una formación de jugadores de un deporte: "La escuadra holandesa triunfó en el campeonato."
a la escuadra''', el ángulo de una portería: "En el último minuto consiguió meter un gol por la escuadra'', y ganaron el partido."

Enlaces externos 

 Definición de «escuadra» según el Diccionario de la Real Academia Española — Vigésima segunda edición